

События 
 25 марта — «Смиренная петиция» парламента, просившая Кромвеля принять титул короля. Тот отказался.
 9 июня — британский парламент издаёт акт, по которому новые земельные владения в Ирландии превращаются в маноры.
 26 июня — Новая конституция. Титул протектора объявлен наследственным в семье Кромвеля. Восстанавливалась верхняя палата.
 26 августа — Чигиринская рада, на которой после смерти Богдана Хмельницкого гетманом Войска Запорожского избран Иван Выговский.
 От союза с Швецией отошёл Бранденбург. Договор в Велау. Прекращение вассальной зависимости Пруссии от Польши. Присоединение к Бранденбургу Бютова (Бытува), Лауенбурга (Лемборка) и староства Драгимского.
 Австрия и Дания решили оказать поддержку Польше. Война в Польше, Ливонии, Дании.
 1657—1660 — Датско-шведская война.
 Основан Успенский собор в Харькове.
 Волнения крестьян в провинциях Гронинген и Оверейссел (Нидерланды). Восстание городских низов в Гронингене.
 Междоусобная война сыновей Шах-Джахана: Аурангзеба (фанатичного мусульманина) и Дара-Шикоха (опиравшегося на индусов). В битвах при Дхармате и Самугархе Дара-Шикох был разбит наголову и казнён Аурангзебом. Аурангзеб арестовал Шах-Джахана.
 Освобождение Прусского герцогства от вассального гнёта Речи Посполитой.

Наука, техника, технология 
 Христиан Гюйгенс (1629—1695) опубликовал трактат «О расчётах при игре в кости», одно из первых исследований в области теории вероятностей. В том же году он изобрёл первые маятниковые часы, снабжённые спусковым механизмом.
 Лондонский учитель математики Сет Патридж независимо повторил изобретение Роберта Биссакара 1654 года — разработал внутренний бегунок логарифмической линейки.

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1657 году
 27 сентября — царевна Софья Алексеевна (скончалась в 1704)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1657 году
 3 июня — Уильям Гарвей, английский естествоиспытатель и врач.
 6 августа — Богдан Хмельницкий — украинский государственный и военный деятель.
 29 августа — Джон Лилбёрн, активный участник английской буржуазной революции, подполковник армии нового образца, вождь левеллеров (род. 1614).
 Пьетро Паоло Саббатини, итальянский композитор (род. 1600).

См. также

Примечания